

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell', ha trascorso la prima parte della sua carriera principalmente con la maglia del , con cui ha collezionato 189 presenze fra seconda e terza divisione spagnola.

Note

Collegamenti esterni